«2ва самолёта» («Два самолёта») — советская и российская группа, появившаяся в Ленинграде в 1990 году, играющая в самобытном стиле, включающем элементы ска, латино, фанка и других музыкальных направлений.

История 
В 1990 году Антон Белянкин и Вадим Покровский создали ансамбль, получивший название «Два самолёта». Фактически Белянкин и Покровский пытались играть вместе ещё с середины 1980-х, а название «Два самолёта» появилось ещё в 1989 году. Песни группы запомнились слушателям благодаря текстам на языке, который сами музыканты называли суахили (хотя к суахили он не имел никакого отношения: Вадим Покровский предпочитал на концертах импровизировать, сочиняя новые слова, так что песни группы звучали очень необычно). Творчество «Самолётов» высоко оценивалось критиками, в частности, Борис Барабанов из «Коммерсанта» включал «2ва самолёта» в число самых ярких российских групп 1990-х годов. Также группа получила широкую известность благодаря таким своим хитам, как «Подруга подкинула проблем», «Бамбула», «Небесное пиво» и др. Осенью 1995 года музыканты группы участвовали в создании недолго просуществовавшего петербургского клуба «Нора», а в октябре 1996 года там же, в Петербурге, открыли уже свой, работающий до сих пор (август 2021 года) клуб «Грибоедов». В 2000 году группа приняла участие в записи кавера на песню группы «Кино» «Уходи» для трибьюта «КИНОпробы».

В 1997 году Вадим Покровский покинул группу, пытаясь излечиться от наркотической зависимости. В роли вокалиста «Самолётов» Вадима заменяли Алексей Лазовский и Антон Белянкин, позднее — гитарист группы «Странные игры» Григорий Сологуб. В 2000 году Покровский вновь вернулся в группу и в последние годы уже не употреблял наркотиков, но здоровье его было сильно подорвано. 24 сентября 2003 года на 37 году Вадим Покровский ушёл из жизни; артист злоупотреблял героином около 12 лет, и заболевания, вызванные наркотической зависимостью, скорее всего, и стали причиной смерти музыканта. «Ка Ра Бас» был последним альбомом группы, записанным при участии Покровского. Вокал Вадима в заключительной песне альбома («Карабогазгол») пришлось собирать по частям с различных живых выступлений. Вадим был похоронен в Санкт-Петербурге.

Состав

Текущий состав 
 Антон Белянкин — вокал, бас-гитара, текст;
 Армен «Мон» Чикунов — вокал, клавишные;
 Даниил Клешнин — гитара;

 Андрей Орлов — ударные; 

 Леон Суходольский - саксофон

 Пётр Кротов — тромбон.

Бывшие участники 
 Вадим Покровский — вокал, гитара; (25 марта 1967 г. — 24 сентября, 2003 г.) † Скончался от сердечного приступа, спровоцированного многолетней наркозависимостью.
 Григорий Сологуб — вокал, гитара; (19 июля 1961 года — 27 февраля 2009 года) † Скончался поздно вечером 27 февраля в Мариинской больнице в Санкт-Петербурге от сердечной недостаточности вследствие врождённого эндокардита.
 Алексей Лазовский — вокал, тенор-горн, тромбон; (20 февраля 1969 года - 1 апреля 2018 года) † Скончался 1 апреля в четвертом отделении больницы им. Боткина после продолжительной болезни.
 Андрей Коган — труба;
 Алексей Канев — саксофон;
 Михаил Синдаловский — ударные;
 Владимир Титов — ударные;
 Илья Потапов — саксофон;
 Сергей Кулаков — труба;
 Александр Шванёв — тромбон;
 Денис Медведев — духовые, клавишные † (1970—2017).

Дискография 
  — «Когда поёт далекий друг»
  — «Убийцы среди нас»
  — «Звуки северной столицы»
  — «3 Бамбулы»
 1996 — «Пчёлы и мёд»
  — «Дон Педро Гомес и Мамочка»
  — «Подруга подкинула проблем»
  — «3ри песни» (сингл)
  — «КА РА БАС»
 2004 — «POO!»
  — «Чистое Базелюре» (мини-альбом)

Примечания

Литература

Ссылки 

 
 
 

Музыкальные коллективы, появившиеся в 1990 году
Ска-группы России
Рок-группы СССР
Рок-группы России
Музыкальные коллективы Санкт-Петербурга
2ва Самолёта